La potassic-chloro-hastingsite è un minerale, un anfibolo appartenente al sottogruppo degli anfiboli di calcio.

Questo minerale deriva dalla rivalidazione della dashkenasite avvenuta in seguito agli studi di revisione effettuati sul campione tipo che hanno permetto di confermare il minerale come una specie a sé stante e quindi nel 1998 è stata sottoposta all'IMA la proposta di riconvalidazione. Venne poi approvata col nome di chloro-potassichastingsite e rinominata potassic-chloro-hastingsite in seguito alla revisione della nomenclatura del 2012 (IMA 2012).

La dashkenasite fu scoperta nel 1936 da G. A. Krutov in campioni provenienti dal giacimento di ferro e cobalto di Dashkesan, Caucaso Minore, Azerbaigian e riconosciuta come membro della famiglia degli anfiboli con prevalenza di cloro rispetto al gruppo ossidrilico () e di potassio rispetto al sodio ma è stata discreditata nel 1978 poiché venne considerata una varietà di anfibolo ricca di cloro e potassio.

Morfologia 
La potassic-chloro-hastingsite è stata trovata sotto forma di grossolani cristalli prismatici fino a 1,5 mm di colore verde scuro.

Origine e giacitura 
La potassic-chloro-pargasite è stata scoperta come componente dello skarn di anfibolo associata a quarzo, clorite, actinolite, apatite, epidoto, magnetite, ematite ed altri solfuri.

Note

Bibliografia

Collegamenti esterni 
 

Anfibolo